HP1 steht für:
 Heterochromatin Protein 1

Hp1 oder Hp 1 steht für:
 einen Signalbegriff an Hauptsignalen, siehe Hauptsignal#Signalbegriffe

HP1